«New Year’s Day» — песня группы U2. Она вошла в состав альбома 1983 года War, а также стала ведущим синглом из альбома, будучи выпущенной 1 января 1983 года.

Басовая партия родилась у Адама Клейтона в момент, когда он пытался выучить басовую партию песни «Fade to Grey» синтипоп-группы Visage. Сергей Степанов («Афиша Daily») в своём обзоре творчества группы назвал её «самой роскошной» в каталоге Клейтона.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Песни на английском языке
Синглы 1983 года
Песни U2
Новогодние песни
Песни, спродюсированные Стивом Лиллиуайтом
Синглы Island Records
Рок-песни